A Doll's House – film del 1917 diretto da Joseph De Grasse
 A Doll's House – film del 1918 diretto da Maurice Tourneur
 Casa di bambola (A Doll's House) – film del 1922 diretto da Charles Bryant
 A Doll's House – film per la televisione del 1959 diretto da George Schaefer
 Casa di bambola (A Doll's House) – film del 1973 diretto da Patrick Garland
 Casa di bambola (A Doll's House) – film del 1973 diretto da Joseph Losey
 Casa di bambola (The Sandman: A Doll's House) – fumetto della serie Sandman della DC Comics-Vertigo

Pagine correlate 
 Casa di bambola (disambigua)